

Persone 
 Daniel Carleton Gajdusek – medico statunitense, di origine slovacco-ungherese, Premio Nobel per la medicina 1976
 Miroslav Gajdůsek – ex calciatore cecoslovacco

Altro 
 3603 Gajdušek – asteroide della fascia principale